Oussedik est un patronyme porté par :

 Fatma Ousseddik (née en 1949), professeure de sociologie et d'anthropologie algérienne ;
 Marine Oussedik (née en 1967), artiste peintre, sculptrice et illustratrice équestre française ;
 Mourad Oussedik (1926-2005), avocat franco-algérien ;
 Omar Oussedik (1920 ou 1922-1992), homme politique et nationaliste algérien, frère du précédent.